Missale Romanum kan verwijzen naar:
Het Romeins Missaal
Missale Romanum (apostolische constitutie), apostolische constitutie waarmee paus Paulus VI het Romeins missaal promulgeerde